Leges ():

  — древнеримские законы, внесённые магистратами, принадлежавшими к роду Юлиев.
 Leges Juniae — древнеримские законы, проведённые представителями рода Юниев.
  — кодекс сакрального права.
 Leges barbarorum — законы варваров, сборники права отдельных германских племён V—IX веков.
  — сборник законов Эдуарда Исповедника.

  — «во время войны безмолвствуют законы»: цитата из Цицерона, «Речь в защиту Милона» ().

См. также 
 Лекс (значения)
 Свод законов

Примечания